Park City (Illinois)
Park City (Kansas)
Park City (Kentucky)
Park City (Montana)
Park City (Utah)